Сезон 1996/97 стал для Милана 63-м в Чемпионате Италии. После ошеломительных успехов команду покинул главный тренер Фабио Капелло. При нем команда взяла 9 трофеев (4 чемпионата, 3 Суперкубка Италии, Суперкубок УЕФА и Лига чемпионов). На место Капелло пришел уругваец Оскар Табарес. Однако в этот период у команды начался спад, и игровые результаты стали значительно слабее. В итоге, в декабре Табарес был уволен, а на пост главного тренера вернулся Арриго Сакки. Результаты при нем не стали лучше. В итоге - 11-е место в чемпионате и не выход из группы Лиги чемпионов впервые за всю новую историю этого турнира.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима

Ушли из клуба

Лето

Зима

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

Суперкубок Италии

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания